Avesta steht für:

 Avesta, Sammlung heiliger Schriften des Zoroastrismus
 Avesta (Stadt), Stadt in der Gemeinde Avesta, Provinz Dalarnas län, Schweden
 Avesta (Gemeinde), Gemeinde in der Provinz Dalarnas län, Schweden
 Avesta AIK, Fußballverein aus der Stadt Avesta, Provinz Dalarnas län, Schweden

Siehe auch:
 Avestische Sprache, indo-iranische Sprache